Žiar bezeichnet:
 eine Gemeinde im Okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj, siehe Žiar (Liptovský Mikuláš)
 eine Gemeinde im Okres Revúca/Banskobystrický kraj, siehe Žiar (Revúca)
 eine Stadt im Okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj, siehe Žiar nad Hronom
 einen Gebirgszug, siehe Žiar (Gebirge)